Serpol puede referirse a:
 el nombre común de la planta Thymus praecox;
 el nombre común de la planta Thymus pulegioides;
 el nombre común de la planta '''''Thymus serpyllum.